Sabula ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sabula (Iowa), Stadt im Jackson County (Iowa)
 Sabula (Missouri), Ort im Iron County (Missouri)

Sabula ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Marcius Sabula, römischer Offizier

Siehe auch:

 Savanna–Sabula Bridge, Brücke über den Mississippi